

вулиця Слави (Ужгород)
 вулиця Слави (Черкаси)

Вулиці